Jewstachij Prokopczyc (ukr. Євста́хій Проко́пчиць, 1806–1856) – ukraiński działacz społeczny i polityczny, publicysta, pedagog, filolog
 Juliusz Prokopczyc – c. k. urzędnik, radca dworu
 Leon Sabin Prokopczyc – adjunkt c. k. Sądu obwodowego w Tarnopolu
 Włodzimierz Prokopczyc – adjunkt c. k. Sądu powiatowego w Czortkowie

Przypisy